Banchieri ist der Familienname folgender Personen:

Adriano Banchieri (1568–1634), italienischer Benediktinermönch, Organist und Komponist
Antonio Banchieri (1667–1733), italienischer päpstlicher Diplomat, Gouverneur und Kardinal